Three Lakes ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Three Lakes (Florida), census-designated place im Miami-Dade County
 Three Lakes (Michigan), unincorporated community im Baraga County
 Three Lakes (Wisconsin), Siedlung im Oneida County

Siehe auch:
 Three Lakes Valley